Ранчо ел Салто има више значења:

 Ранчо ел Салто (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Салто (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Салто (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Салто (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику